Hadrami steht für:

 Al-Imam al-Hadrami, nordafrikanischer Jurist des 11. Jahrhunderts
 Scheichtum Hadrami, Scheichtum des historischen Staates von Ober-Yafi
 Hadrami-Arabisch, Gesprochene arabische Umgangssprache, wie sie im Jemen benutzt wird